Thiennes  (en neerlandès Tienen) és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord, que forma part de la Westhoek, regat pel Leie. L'any 2018 tenia 905 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Dunkerque